Конрадсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конрадсен, Андерс (род. 1990) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Русенборг» и сборной Норвегии.
 Конрадсен, Мортен (род. 1996) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Русенборг».